Юрий Георгиевич Корухов (4 сентября 1928, Луганск — 18 декабря 2015) — советский и российский юрист, специалист по теории судебной экспертизы, трасологии и исследованию документов; доктор юридических наук (1979), профессор Академии МВД СССР (1981); главный эксперт лаборатории трасологической экспертизы при РФЦСЭ Министерства юстиции РФ; заслуженный юрист Российской Федерации.

Биография 
Юрий Корухов родился 4 сентября 1928 года в Луганске; в 1953 году он стал выпускником юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). После получения высшего образования он стал научным сотрудником в НИИ судебной медицины; в период с 1958 по 1962 год он являлся старшим научным сотрудником Центральной криминалистической лаборатории Всесоюзного института юридических наук (ЦКЛ ВИЮН). В 1962—1964 годах Корухов занимал пост доцента на кафедре криминалистики Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). С 1974 по 1981 год он заведовал научно-исследовательской лабораторией трасологических исследований во Всесоюзном научно-исследовательском институте судебных экспертиз (ВНИИСЭ) и, одновременно, являлся заведующим кафедрой криминалистики и судебной экспертизы, являвшейся частью Всесоюзного института усовершенствования работников юстиции МЮ СССР.

После ликвидации кафедры, Корухов перешел в Академию МВД СССР (сегодня — Академия управления МВД России). В 1985 году он стал заместителем директора по научной работе во ВНИИСЭ; в дальнейшем он занял пост главного эксперта лаборатории трасологической экспертизы в Российском федеральном центре судебной экспертизы (РФЦСЭ), действующем при Министерстве юстиции России. В 1959 Корухов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Криминалистическое исследование следов крови на одежде» — стал кандидатом юридических наук. Спустя два десятилетия, в 1979 году, он успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Организация и правовое регулирование криминалистических исследований в деятельности правоохранительных органов» — стал доктором юридических наук. Скончался 18 декабря 2015 года и 21 декабря был похоронен на московском Николо-Архангельском кладбище.

Работы 
Юрий Корухов являлся автором и соавтором более 180 научных работ, включая 12 учебных пособий; специализировался на общей теории судебной экспертизы, на проблемах исследования документов и трасологии:
 «Криминалистическое исследование документов» (1974)
 «Трасологическая диагностика» (1983)
 «Fundamentals of Criminalistics» (1987, соавт.)
 «Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития» (1994, соавт.)
 «Криминалистика» (1973, 1986, 1995, 1999, 2002, 2005, 2007, 2010, соавт.)
 «Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования» (1997, соавт.)
 «Основы судебной экспертизы» ч. 1. Общая теория (1997, соавт.)
 «Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений» (1998)
 «Энциклопедия судебной экспертизы» (1999, соавт.)
 «Судебная экспертиза по новому российскому законодательству» (2003, соавт.).

См. также 
 Колдин, Валентин Яковлевич

Литература

Ссылки 
 

Криминалисты СССР
Криминалисты России
Юристы XX века
Юристы XXI века
Преподаватели Академии управления МВД России
Выпускники юридического факультета МГУ
Преподаватели МГЮА
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище